Charles Jules Henri Nicolle (1866-1936) – medico e biologo francese
 Didier Ollé-Nicolle (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Victor-Jean Nicolle (1754-1826) – pittore francese

Pagine correlate
 Nicole
 Nicoll